La palabra chancha se puede referir a los siguientes artículos:

Chancha, hembra de Sus scrofa domestica.
La Chancha, banda de rock uruguayo.
La Chancha, comarca de la municipalidad de El Ayote, Nicaragua.

Buque escuela General Baquedano, apodado como La Chancha, busque escuela de la Armada de Chile.
Mercedes-Benz O 321, conocido en Argentina como La Chancha, un ómbnibus originario de Alemania, producido entre 1954 y 1970.
coloquialmente chancha en Chile es una bicicleta.
La Chancha es el apodo de varios futbolistas argentinos.
Ariel Cozzoni (n. 1964), futbolista retirado que se desempeñaba en la posición de delantero
Javier Mazzoni (n. 1972)
Jorge Hugo Fernández (n. 1943), su posición era volante.
Leandro Zárate (n. 1984), delantero.
Manuel Seoane (1902-1975)
René Pontoni (1920-1983), futbolista y entrenador.
Rubén Ciraolo, futbolista y actualmente director técnico y comentarista de radio.